Блоха проницающая, или бразильская земляная блоха () — вид блох из семейства Tungidae. Вызывает тяжёлое кожное заболевание саркопсиллёз, или тунгиоз.

Распространение 
Блоха проницающая обитает в Центральной и Южной Америке, особенно в Гвиане и Бразилии, а в 1872 году была завезена в Западную Африку, где очень быстро распространилась. Она держится в лесах на растениях, а особенно на сухой траве, с которой прыгает на человека и на животных. Кроме того, она часто встречается вблизи человеческих жилищ, овчарен и скотных дворов. Эта блоха нападает на человека, домашних животных, свиней, собак, кошек, лошадей, ослов и рогатый скот, а также и на различных диких млекопитающих и птиц.

Описание 
Длина тела 1—2 мм. Самец и неоплодотворённая самка одинаковой величины. Она красновато-бурого цвета с белым пятном посередине, голова немного темнее. Тело проницающей блохи овальное, голова с угловатым и зубчатым лбом и маленькими глазками, нижние челюсти очень маленькие, едва выдающиеся и снабжённые короткими одночленистыми щупиками, верхние челюсти пилообразно зазубренные.

Самец проницающей блохи и неоплодотворённая самка беспокоят обитаемых ими животных нисколько не больше, чем обычные блохи. Другое дело, когда поселяется оплодотворённая самка. В её теле развивается несколько сот яичек, которые настолько крупны, что сильно растягивают брюшко: последнее принимает шарообразную форму и становится величиной с горошину. Такая самка представляет собой белый шарик с двумя тёмными точками на обоих полюсах: передняя точка — голова вместе с грудью, а задняя — хитиновые покровы задней части брюшка. Чтобы такое огромное количество яичек могло развиться, самка должна получать очень много пищи. Для этой цели она после оплодотворения углубляется головой в кожу обитаемого ею животного и сосёт кровь. Брюшко развивается очень быстро. По развитии яиц последние выбрасываются наружу, а не откладываются в кожу обитаемого животного или человека, а самка вслед за тем умирает и также выпадает наружу.

Блоха проницающая обыкновенно внедряется у человека под ноготь большого пальца ноги, а у млекопитающих — в кожу нижних частей ног. От зуда, производимого паразитом, и от расчёсывания начинается и постепенно усиливается воспаление, особенно в том случае, если под кожей поместилось несколько самок: иногда воспаление переходит в нагноение и гангрену, вследствие чего появляется необходимость ампутации части или целой пораженной конечности, и в некоторых случаях бывает смертельный исход. Чаще всего страдают люди, ходящие босиком. Блоху проницающую извлекают из кожи посредством иголки. Это насекомое на родине называется шик или чигоэ.

Примечания

Литература 
 
 
 Nagy N., Abari E., D’Haese J., Calheiros C., Heukelbach J., Menche N., Feldmeier H., Mehlhorn H. «Investigations on the Life Cycle and Morphology of Tunga penetrans in Brazil.» — Parasitology Research 101.Supplement 2 (2007): 233—242. — Springer-Verlag.

Ссылки 
 
 Большая медицинская энциклопедия. т. 22. М. 1984 г., стр. 538. Статья «Саркопсиллез».
 Тунгиоз на сайте Биология и медицина
 Тунгиоз на сайте Медикедия

Tungidae
Животные, описанные в 1758 году
Паразиты человека
Насекомые Африки
Насекомые Южной Америки
Насекомые Северной Америки
Паразиты млекопитающих